IPX est un sigle qui peut désigner :
 Internetwork Packet Exchange, l’implémentation Novell du Internet Datagram Protocol développé par Xerox ;
 , un modèle d'interconnexion des télécommunications pour l'échange de trafic basé sur IP développé par la GSM Association.